Павел Григорьевич Клепацкий (; 12 января 1885, с. Пугачовка, Киевская губерния — после 1938) — украинский и советский историк, краевед, педагог. Член Украинской Центральной рады.

Биография 
Родился в семье священника. Окончил Богуславское духовное училище, Киевскую духовную семинарию.

В 1908 году защитил диплом историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе, до 1917 года преподавал в этом университете.

В 1918—1920 годах — приват-доцент, профессор Каменец-Подольского государственного украинского университета.

Член Украинской Центральной рады от Херсонской губернии.

После установления советской власти проводил обследование историко-культурных памятников Каменец-Подольского, определял конкретные меры по их охране и хранению.

С 7 июня 1922 года возглавлял архивное управление Каменец-Подольского уездного комитета памятников старины, искусства и природы.

В 1923 −1931 годах — преподаватель, профессор Полтавского института народного образования.

Активно печатался в местных издательствах и в «Записках» Каменец-Подольского университета (исследования по истории Украины, исторического краеведения). В Полтаве подготовил докторскую диссертацию, посвященную истории Диканьского поместья Кочубеев.

В 1931 году был арестован. Долгое время он находился в заключении, выйдя на свободу переехал в Мелитополь, где его зачислили преподавателем местного педагогического института.

В 1934 году переехал в Оренбург, где был зачислен на должность штатного профессора исторической дисциплины Татаро-Башкирского университета.

В 1935 году переехал в Махачкалу, работал в Дагестанском педагогическом институте на кафедре истории, в сентябре 1936 года был уволен за «троцкизм».

Переехал в Соль-Илецк, где устроился на работу в среднюю школу.

Был арестован в мае 1936 года по обвинению в создании организации которая готовила кадры для борьбы с советской властью, с целью отторжения Украины от СССР. Был приговорен к 5 годам заключения. В 1938 году его дело было пересмотрено, срок заключения был увеличен до 7 лет.

Дальнейшая судьба не известна.

Примечания 

Члены Украинской центральной рады
Деятели УНР
Репрессированные в СССР
Историки Украины
Краеведы Украины
Историки  СССР
Выпускники Киевской духовной семинарии
Выпускники Императорского Новороссийского университета
Преподаватели Новороссийского университета
Преподаватели Каменец-Подольского университета
Преподаватели Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Преподаватели Мелитопольского педагогического университета
Преподаватели Оренбургского государственного педагогического университета
Преподаватели Дагестанского педагогического университета
Выпускники Богуславского духовного училища